Brosda ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Brosda (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler, politischer Beamter und Politiker (SPD)
 Hans-Dietrich Brosda († 2004), deutscher Tischtennisspieler und -trainer
 Werner Brosda (* 1947), deutscher Fußballspieler